Ориол Сервиа и Имберс (на Испански Oriol Servià i Imbers) е испански автомобилен състезател, роден на 13 юли 1974 г. в Палс, Каталония. Състезава се за отбора на Драгън Рейсинг във Формула Е и Рахал Летерман Ланиган Рейсинг в Индикар. В миналото е участвал и в шампионатите на Чамп Кар, Инди Лайтс, френските шампионати на Формула Рено и Формула 3 и др. Има една шампионска титла в Инди Лайтс през 1999 г. и едно второ място в Чамп Кар през 2005 г. Сервиа е на второ място по стартове сред всички испански автомобилни състезатели и първи сред активните.

Статистика 

Бележки:
  – Сезонът още не е завършил.

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Източници 

Сервиа, Ориол